José Alberto Batista González (Colônia do Sacramento, 6 de março de 1962) é um ex-futebolista e técnico de futebol uruguaio que atuava como lateral. Disputou a Copa de 1986 pela seleção de seu país.

Carreira

Clubes 
Revelado pelo Cerro, destacou-se no modesto Deportivo Español, onde teve duas passagens (1985-1995 e 1998-99). Defendeu também Peñarol, Rampla Juniors e Gimnasia de Jujuy.

"Charly", como é apelidado, encerrou sua carreira em 2000, aos 38 anos de idade, no Argentino de Quilmes. Em 2009, voltou ao Deportivo Español, onde exerceria pela única vez a função de treinador de futebol, saindo da equipe no ano seguinte.

Seleção Uruguaia
Pela Seleção do Uruguai, Batista disputou 14 partidas entre 1984 e 1993, marcando um único gol. Convocado para a Copa de 1986, o ex-lateral detém um recorde ingrato: foi ele quem sofreu a expulsão mais rápida da história das Copas: aos 56 segundos da partida contra a Escócia, ele deu uma entrada violenta em Gordon Strachan e acabou levando cartão vermelho do árbitro francês Joël Quiniou. 

Após o Mundial do México, Batista jogou também as Eliminatórias das Copas de 1990 (não foi convocado) e 1994 (o Uruguai não se classificou). Deixou de vestir a camisa celeste em 1993.

Ligações externas
Perfil em Ogol 

Futebolistas do Uruguai
Treinadores de futebol do Uruguai
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1986
Futebolistas do Club Atlético Cerro
Futebolistas do Club Atlético Peñarol
Futebolistas do Rampla Juniors Fútbol Club
Futebolistas do Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy)
Naturais de Colônia do Sacramento
Jogadores da Seleção Uruguaia de Futebol Sub-20
Jogadores da Seleção Uruguaia de Futebol